Joachim Ernst af Anhalt kan henvise til flere personer med dette navn:
 Joachim Ernst af Anhalt (1536-1586) – fyrste af Anhalt fra 1570 til 1586
 Joachim Ernst af Anhalt (1901-1947) – hertug af Anhalt fra september til november 1918